Le circuit d'Essay, appelé Circuit des Ducs, est un circuit de sport automobile dédié au rallycross, et au Fol'Car, situė à Essay dans l’Orne. 

Chaque année, il reçoit une manche du championnat de France, ou d'Europe, de rallycross.

Histoire

Le circuit de rallycross d'Essay (plus connu comme Circuit des Ducs) fut créé en 1975 par deux habitants de la commune d'Essay. Construit sur un étang, il fut d'abord un circuit 100 % terre. La première épreuve courue sur ce circuit a vu plusieurs pilotes étrangers s'affronter, qui se logeaient chez les habitants d'Essay. Le Circuit des Ducs est, depuis, devenu une place forte du Rallycross français, son circuit dit "champêtre" devenant un tracé moderne mêlant asphalte (62 %) et terre (38 %).

Spécificités

Record de piste

Palmarès

Accès

Voir aussi

Articles connexes 
 Rallycross
 Championnat d'Europe de rallycross
 Championnat de France de rallycross
 Circuit de Lohéac
 Circuit de Mayenne

Liens externes

Sources et références 

Équipement sportif achevé en 1975
Circuit automobile en Normandie
Équipement sportif dans l'Orne